Lebeau bzw. LeBeau oder le Beau ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Lebeau (* 1999), französischer Fußballspieler
 Chris Lebeau (1878–1945), niederländischer Künstler und Anarchist
 Dick LeBeau (* 1937), US-amerikanischer Football-Trainer
 Gary LeBeau (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Georges Le Beau (1879–1962), französischer Jurist, Verwaltungsbeamter, Präfekt und Generalgouverneur
 Gilles Lebeau (* 1954), französischer Mathematiker
 Jean-Claude Lebeau (* 1979), belgischer Radrennfahrer
 Jean Louis Joseph Lebeau (1794–1865), belgischer Politiker
 Luise Adolpha Le Beau (1850–1927), deutsche Pianistin und Komponistin
 Madeleine Lebeau (1923–2016), französische Schauspielerin
 Patrick Lebeau (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Lebeau (1868–1959), französischer Chemiker
 Paul Lebeau (Schriftsteller) (1908–1982), flämischer Schriftsteller
 Pierre Lebeau (* 1954), kanadischer Schauspieler
 Pierre le Beau (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Stéphan Lebeau (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Suzanne Lebeau (* 1948), kanadische Dramatikerin 
 Wilhelm Le Beau (1820–1896), preußischer Generalmajor 

Lebeau ist der Name folgender Orte:
 Lebeau (Louisiana), eine Stadt in Louisiana, USA
 LeBeau (South Dakota), eine Stadt in South Dakota, USA

Lebeau ist Bestandteil von:
 Lebeau-Cordier, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Beau
 Lebo